Colomboscia är ett släkte av kräftdjur. Colomboscia ingår i familjen Scleropactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Colomboscia